Der Complexity Science Hub Vienna (abgekürzt CSH) ist ein Verein zur wissenschaftlichen Erforschung komplexer Systeme mit Sitz in Wien. Der Hub wurde 2015 von der Technischen Universität Wien, der Technischen Universität Graz, der Medizinischen Universität Wien und dem AIT Austrian Institute of Technology gegründet. 2016 wurden die Wirtschaftsuniversität Wien und das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg als weitere Mitglieder aufgenommen, im Oktober 2018 die Donau-Universität Krems, 2019 das Institut für Molekulare Biotechnologie IMBA, die Veterinärmedizinische Universität Wien und die Wirtschaftskammer Österreich. 2020 wurde die Central European University, mit der seit 2017 eine Partnerschaft bestand, das elfte CSH-Mitglied.

Der CSH ist in ein internationales Netzwerk von Komplexitätsforschungszentren eingebettet, darunter das Santa Fe Institute in New Mexico, die Nanyang Technological University in Singapur, die Arizona State University und das Institute for Advanced Study (IAS) in Amsterdam. Sitz ist seit Mai 2016 das Palais Strozzi.

Ziele 
Ziel des Complexity Science Hub Vienna ist es, die Erforschung komplexer Systeme, Systemanalyse und Big Data Science in österreichischen Institutionen zu bündeln, zu koordinieren und voranzutreiben, um die internationale Sichtbarkeit der österreichischen Komplexitätsforschung zu erhöhen. Die Erkenntnisse aus der Analyse von Big Data sollen dem Nutzen der Allgemeinheit dienen.

Inhaltliche Schwerpunkte der Forschung am CSH sind unter anderem

 theoretische Grundlagen der Komplexitätsforschung (Eigenschaften komplexer Systeme; Entropie komplexer Systeme; statistische Mechanik; die Herkunft von Power Laws; die Mathematik von Kollaps, Evolution und Ko-Evolution; Pfadabhängigkeit, Agentenbasierte Modelle...)
 Gesundheit und Medizin (auf Basis von Gesundheitsdaten Berechnung der Effizienz und Belastbarkeit des Gesundheitssystems; personalisierte Medizin; Krankheitsvorhersage und Krankheitsprävention)
 Systemisches Risiko (Warum kollabieren komplexe Systeme wie Bankennetzwerke? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Kollaps? Kann Kollaps vorausgesagt werden? Wie muss ein komplexes System gebaut sein, damit es stabil bleibt? Was zeichnet ein robustes komplexes System aus?)

 Städte („Science of Cities“) (Wie können Daten zum Vorteil von Städten, Bevölkerung, Verwaltung eingesetzt werden ("Smart City")? Wie werden Städte nachhaltiger? Wie wird die Bürgerbeteiligung erhöht? Gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Stadtgröße und Stadtleben?)
 das „Internet der Dinge“ (Führt mehr Effizient in der Produktion automatisch zu mehr Verwundbarkeit? Wie sicher ist eine voll digitalisierte Produktion etwa in Hinblick auf Attacken? Wie können Sensordaten genutzt werden, um systemische Fragen zu beantworten?)
 „Computational Social Science“ (Meinungsbildung in Sozialen Netzwerken / heterogenen Gesellschaften / von Frauen und Männern. Wie entsteht Konflikt, wie kann er gelöst werden? Netzwerken Männer und Frauen unterschiedlich?)
 „Big Data Analytics“ ([Wie sehr] verlieren wir unsere Privatsphäre? Sind soziale Medien eine Gefahr für die Demokratie? Wie können Fake News identifiziert werden? Was sagen soziale Medien über Geschlechter aus? Big-Data-Modelle der Gesellschaft)

Finanzierung und Zusammensetzung 
Von den vier Gründungshochschulen wurde eine Beteiligung in Höhe von jeweils 200.000 Euro pro Jahr vereinbart, davon je 40.000 Euro in bar und je 160.000 Euro in Form von zwei Laufbahnstellen für einen Senior- und einen Junior-Wissenschaftler. Die Wissenschaftler werden vom jeweiligen Partner angestellt und dem CSH zugeordnet. Weitere Förderungen steuert das BMVIT und die Nationalstiftung für Forschung und Technologieentwicklung bei. Geplant war von Beginn an der Ausbau auf 30 Stellen. Dieser Ansatz wurde 2016 auf maximal 50 Wissenschaftler erhöht. Per Ende 2018 arbeiten rund 20 Forscher direkt am Complexity Science Hub Vienna.

Getragen wird der CSH vom Verein zur wissenschaftlichen Erforschung komplexer Systeme.

Präsident und wissenschaftlicher Leiter des CSH ist seit seiner Gründung der Komplexitätsforscher und Stefan Thurner, welchem 2013 vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten der Titel Wissenschaftler des Jahres verliehen wurde. Vorsitzende des internationalen wissenschaftlichen Beirats ist Helga Nowotny.

Weblinks 
 Website

Einzelnachweise 

Forschungsinstitut in Österreich
Interdisziplinäres Forschungsinstitut
Organisation (Wien)
Josefstadt
Gegründet 2015
Technische Universität Wien
Technische Universität Graz
Medizinische Universität Wien

Wirtschaftsuniversität Wien